Cratere Huygens – Cratere sulla Luna, correlato a Mons Huygens. 
 Cratere Huygens – Cratere su Marte.